Australian Open 2008 – gra pojedyncza kobiet na wózkach – zawody singlowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 

Australian Open 2008
Australian Open – gra pojedyncza kobiet na wózkach